Een verkeersweg:
 N856 (België)
 N856 (Frankrijk)
 N856 (Nederland), zie Provinciale weg 856

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing